iLife — многозначное понятие:

Технологии 
 iLife — пакет мультимедийного программного обеспечения от компании Apple, поддержка которого прекращена в 2011 году.
 iLife (полное название Shenzhen iLife Technologies Co. Ltd.) — китайская компания, производящая роботы-пылесосы.

Музыка 
 iLife (2011) и iLife2 (2013) — второй и третий соответственно альбомы американского исполнителя SATELE.
 iLife (2016) — сингл аргентинской группы The Scotties.
 iLife (2014) — песня австралийского исполнителя Secondhand Smoke.
 iLife (2014) — песня австралийского исполнителя Rights & Chekid.
 iLife (2011) — песня новозеландского певца Карена Хантера, распространяемая по лицензии CC-BY-NC-SA.
 iLife (2015) — песня американского рэп-исполнителя Enigma.

См. также 
 
 Илифф
 Айлифф